Личфийлд може да се отнася за:
 Градове
 Личфийлд (Англия)
 Личфийлд (Аризона)
 Личфийлд (Кънектикът)
 Личфийлд (окръг), САЩ